Victor Flambaum ()  un strălucit profesor australian de fizică de origine ebraica, profesor emerit la Universitatea South Wales, Sidney, Australia, cunoscut pentru contribuțiile sale în dezvoltarea ceasurile atomice.

Biografie
Deși a studiat în anii de studenție la Novosibirsk in special fizică nucleară, a continuat pentru domenii adiacente a acestei discipline și s-a remarcat prin contribuții la fizică atomică, teoria gravitației, astrofizica.

 A absolvit în anul 1974 Universitatea din Novosibirsk.
 A sustinut teza de doctor în științe fizico- matematice in anul 1978
 A sustinut teza de doctor halilitat in fizica și matematici in anul 1987 lucrând la Institutul de fizică nucleară din Novosibirsk.
 Din anul 1991 lucrează la Universitatea South Wales, Sidney,  din Australia
 In anul 2003 i s- a conferit titlul de Scientia Professor, ceea ce ar echivala cu profesor emerit.

Creația stiintifica
Este cunoscut mai ales pentru contribuția la dezvoltarea teoriei și primelor modele de ceasuri atomice de înaltă precizie. In acest moment aceste ceasuri, deși au principii de funcționare complectamente diferite concurează ca etaloane de timp cu pulsarii.
Experiență bogată în domeniul fizicii atomice i- a permis să abordeze probleme similare în teoria gravitației. E vorba de calculul structurilor fine și hyperfine a nivelelor particulelor cuantice in metrici mai puțin cunoscute, cum ar fi metrica Persides. 
A publicat peste 500 de lucrări științifice în reviste de mare impact științific și are un indice h foarte înalt.
A fost moderator la conferințele internationale Marcel Grossmann

Vezi și
 Stea neutronică

Nașteri în 1951
Nașteri pe 20 noiembrie
Fizicieni din secolul al XX-lea
Australieni din secolul al XX-lea
Australieni în viață
Oameni de știință australieni